Heinz est un prénom germanique, diminutif de Henri (Heinrich). En France, ce patronyme est porté majoritairement en Moselle (57). 
 Heinz est une entreprise américaine agro-alimentaire connue notamment pour son ketchup.
  est une bande dessinée de René Windig et Eddie De Jong publiée en 1987

Références 

Patronyme lorrain